Стінг ( — жало) може означати:
 Стінг (1951) — англійський рок-музикант і актор.
 Стінг — американський реслер.
 Чикаго Стінг — колишній американський футбольний клуб.
 Сарнія Стінг — канадійський молодіжний хокейний клуб, що представляє місто Сарнія, провінція Онтаріо.

Див. також 
 Дискографія Стінга
 Brand New Day (альбом Стінга)
 Список нагород і номінацій Стінга
 The Sting — дванадцята серія четвертого сезону анімаційного серіалу «Футурама», що вийшла в ефір у Північній Америці 1 червня 2003 року.
 Sting in the Tail («Жало в хвості»; фразеологізм «Несподіване і неприємне закінчення») — вісімнадцятий студійний альбом німецького хард-рок гурту Scorpions, який вийшов 19 березня 2010 року.